Nové Město (tschechisch „Neue Stadt“ bzw. „Neustadt“) ist der Name folgender Orte in Tschechien:

Gemeinden:
 Nové Město na Moravě (Neustadt in Mähren), Stadt im Okres Žďár nad Sázavou
 Nové Město nad Metují (Neustadt an der Mettau), Gemeinde im Okres Náchod
 Nové Město pod Smrkem (Neustadt an der Tafelfichte), Stadt im Okres Liberec
 Nové Město nad Cidlinou (Neustadt an der Cidlina), Gemeinde im Okres Hradec Králové

Ortsteile:
 Nové Město, Stadtteil von Prag. siehe Prager Neustadt
 Nové Město, Ortsteil von Broumov im Okres Náchod
 Nové Město, Ortsteil von Čáslav im Okres Kutná Hora
 Nové Město, Ortsteil von Děčín im Okres Děčín
 Nové Město, Ortsteil von Jáchymov im Okres Karlovy Vary
 Nové Město, Ortsteil von Jičín im Okres Jičín
 Nové Město, Ortsteil von Karviná im Okres Karviná
 Nové Město, Ortsteil von Liberec im Okres Liberec
 Nové Město (Moldava) (Neustadt im Erzgebirge), Ortsteil von Moldava, Okres Teplice
 Nové Město, Ortsteil von Rokycany im Okres Rokycany
 Nové Město, Ortsteil von Třebíč im Okres Třebíč

Siehe auch:
 Nové Mesto, slowakisch
 Novo mesto, Stadt in Slowenien
 Nowe Miasto, polnisch